«José Acevedo» puede hacer referencia a:
 José Acevedo y Gómez (1773-1817), prócer colombiano;
 José Leonardo Acevedo (1787-1858), fraile franciscano, libertador y senador argentino;
 José Acevedo, pintor español de mediados del siglo ;
 José Acevedo Llopis (1930-2011), político español;
 José Acevedo Pérez (1965-), escritor español; o a
 José Acevedo (1977-), beisbolista dominicano.